Charleville (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Charleville-Mézières, municipi al departament de les Ardenes (Gran Est)
 Charleville-sous-Bois, municipi al departament del Mosel·la (Gran Est)
 Cantó de Charleville-Centre, cantó al districte de Charleville-Mézières del departament de les Ardenes
 Cantó de Charleville-La Houillère, cantó al districte de Charleville-Mézières del departament de les Ardenes
 Districte de Charleville-Mézières, districte al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)